Wetterstein steht für

 durch Glaskorrosion gebildete Krusten aus sekundären Korrosionsprodukten auf Glasoberflächen
 Wettersteingebirge, Gebirgsgruppe der Nördlichen Kalkalpen in Tirol und Bayern
 Wettervorhersagestein, ein humorvolles Gerät zur Wettervorhersage

Wetterstein ist der Familienname der folgenden Person:
 Hary Wetterstein (* 1951), österreichischer Musiker 

Siehe auch:
 Wettersteine
 Wettersteinkalk
 Wettstein